Phú Vinh (eiland), een eiland in de archipel Côn Đảo, provincie Bà Rịa-Vũng Tàu.
 Phú Vinh (Đồng Nai), een plaats in de provincie Đồng Nai.